Deltametrina è un gruppo musicale italiano punk rock di Padova.

Storia
I Deltametrina si formano fra i banchi di scuola alla fine degli anni 90 in quello che è stato il periodo d'oro del 
punk italiano, ispirandosi ai successi di Punkreas, Derozer, PeterPunk, Moravagine, Shandon ecc. una scena 
ancora viva nei ricordi di chi a quei tempi era quattordicenne. 
I tre, fra un cambio di formazione e l'altro, oggi vanno verso i trenta, ma il tempo sembra essersi fermato: Davide 
(voce/basso), Alberto (chitarra/voce) e Luca (batteria/voce) hanno sempre suonato per divertirsi e per far 
divertire chi li ascolta, proprio per questo i testi, a volte autobiografici, parlano di vicende che possono accadere 
quotidianamente a qualsiasi persona, senza cercare di puntare a qualche fascia d'età in particolare, tra le canzoni 
comunque emergono anche testi di protesta e di riflessione, riguardanti principalmente gli stereotipi e le 
problematiche della società in cui viviamo. 
Il gruppo ha in attivo 4 album autoprodotti e in arrivo a marzo 2014 il nuovo disco "Oltre lo schermo" uscito sotto Indiebox.

Formazione
 Davide Mason - voce, basso (dal 1997)
 Alberto Favarato - chitarra, cori (dal 2005)
 Luca Gelendi - batteria, cori (dal 2009)

Discografia

Album
 2010 - Realtà Urbana
 2014 - Oltre lo schermo

Video

Collegamenti esterni
Facebook
Sito Ufficiale
YouTube